Керуембай — село в Ясненском городском округе Оренбургской области России. Согласно административно-территориальному устройству входит в Еленовский сельсовет, Ясненский район.

География 
Село находится в юго-восточной части области, в степной зоне, в пределах Кумакско-Киембайского холмисто-увалистого района Зауральского плато, по берегу реки Котансу.

Абсолютная высота — 332 метра над уровня моря
.

 Уличная сеть
Состоит из 4 улиц: Новая, Речная, Степная Школьная.
 Климат
Умеренный, резко континентальный. Средняя температура января −18 °C, июля — +21 °C. Годовое количество осадков — 250—290 мм.

История 
До 1 января 2016 года село входило в состав муниципального образования Еленовский сельсовет.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 53 % от 257 жителей.

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Доступен автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Ясненского района